

Niemcy 
 Ellern (Hunsrück) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Rosja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Sadowoje